Ferdinando di Trastámara, noto come Ferdinando I d'Aragona (1380-1416) – principe spagnolo, re di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e Sicilia dal 1412 al 1416
 Ferdinando di Trastámara, noto come Ferdinando II d'Aragona (1452-1516) – re di Sicilia dal 1468 al 1516, re consorte di Castiglia dal 1474 al 1504 e re d'Aragona dal 1479 al 1516